LZA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Luiza (Repubblica Democratica del Congo)